Велино — топоним:

Болгария 
 Велино — село в Шуменской области.

Италия 
 Велино () — река.

Россия 
 Велино — деревня в Калужской области, Юхновский район.
 Велино — деревня в Московской области, Орехово-Зуевский район.
 Нижнее Велино — деревня в Московской области, Раменский район.
 Верхнее Велино — деревня в Московской области, Раменский район.
 Велино — озеро в Псковской области.
 Велино — деревня в Смоленской области, Смоленский район.
 Велино — станция в Смоленском районе Смоленской области России.

См. также